Dorsey Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Dorsey Lake (Michigan), im Branch County
 Dorsey Lake (Mississippi), im Quitman County